Err bezeichnet:

 die französische Gemeinde Err im Département Pyrénées-Orientales
 den Piz d’Err, einen Berg im Schweizer Kanton Graubünden.

Die Abkürzung ERR steht für:

 Eesti Rahvusringhääling, den estnischen Rundfunk
 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, eine Abteilung des Außenpolitischen Amtes der NSDAP
 Era Alaska, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Excessive Relative Risk (zusätzliches relatives Risiko)
 Einzelraumregelung (Haustechnik)

Siehe auch:

ERR